Chase (Alaska), een plaats in de Amerikaanse staat Alaska
Chase (Kansas), een plaats in de Amerikaanse staat Kansas
Chase (motorfiets), een Brits historisch motorfietsmerk
Chase (Djumbo), een muziekalbum van de groep Djumbo
Chase (televisieserie uit 1973), een Amerikaanse televisieserie die liep van 1973 t/m 1974
Chase (televisieserie uit 2010), een Amerikaanse televisieserie die liep van 2010 tot 2011
Chase (label), een muzieklabel onderdeel van Universal Republic
Chase (computerspel), een computerspel
Chase (band), een jazzrockgroep van de Amerikaanse trompettist Bill Chase
 Chase (radio), Belgisch internetradiostation

Personen
Charles Henry Chase, een Amerikaanse officier
Chevy Chase, een Amerikaanse acteur
Duane Chase, een Amerikaanse acteur
Jonathan Chase, een Amerikaanse acteur
Mark Chase (1951), Brits botanicus
Salmon Chase, een Amerikaanse jurist en politicus